Książęta Dol Amrothu – władcy ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Informacje na ich temat znajdują się we Władcy pierścieni, Niedokończonych opowieściach oraz XII tomie Historii Śródziemia.

Historia 
Książęta Dol Amrothu byli jednym z najdostojniejszych i najważniejszych rodów szlacheckich w Gondorze, zarówno za rządów monarchów, jak i namiestników. Zasiadali zapewne w Radzie Gondoru.

Wywodzili się od rodziny ze stronnictwa Wiernych, która opuściła Númenor, jeszcze przed jego Upadkiem i osiedliła się w Belfalas, w warowni położonej na wysokim cyplu (w Trzeciej Erze nazwano ją Dol Amroth). Spokrewniony z ową rodziną Elendil, po założeniu królestw Arnoru i Gondoru (3320 rok Drugiej Ery) – nadał jej tytuł książęcy. Odtąd przedstawiciele tego rodu władali Belfalas jako lennem.

W ich żyłach płynęła krew elfów, co można było poznać tak po wyglądzie (szare oczy, ciemne włosy, brak zarostu), jak i po zaletach umysłu.

Z rodu książęcego pochodziła Finduilas, żona Denethora II oraz Lothíriel, małżonka Éomera.

Lista książąt Dol Amrothu 
W nawiasach podano daty sprawowania książęcej godności; wszystkie, przy których nie podano ery, dotyczą Trzeciej Ery. Znak † oznacz śmierć w gwałtownych okolicznościach.

Książęta Belfalas 
 Adrahil – walczył w wojnie z Woźnikami w 1944 roku
 Imrazôr – około 1980 roku pojął za żonę kobietę z plemienia elfów z Lórien, imieniem Mithrellas, którą znalazł zagubioną podczas podróży do Edhellondu. Miał z nią dwoje dzieci: syna Galadora, który zapoczątkował linię książąt Dol Amrothu, i córkę Gilmith. Zwano go też Imrazôrem Númenorejczykiem. Imię Imrazôr pochodzi zapewne z języka adûnaickiego.

Książęta Dol Amrothu 
 Galador (2004 – 2129)
 ? (2129 – 2206, ur. w 2060 roku)
 ? (2206 – 2254, ur. w 2120 roku)
 ? (2254 – 2299, ur. w 2175 roku)
 ? (2299 – 2348, ur. w 2225 roku)
 ? (2348 – 2400, ur. w 2274 roku)
 ? (2400 – 2458, ur. w 2324 roku)
 ? (2458 – 2498, ur. w 2373 roku)
 ? (2498 – 2540, ur. w 2418 roku) – walczył w bitwie na polach Celebrantu i był jednym ze świadków przysięgi Eorla
 ? (2540 – 2582, ur. w 2463 roku)
 ? (2582 – 2623, ur. w 2505 roku)
 ? (2623 – 2660, ur. w 2546 roku)
 ? (2660 – 2701, ur. w 2588 roku)
 ? (2701 – 2733, ur. w 2627 roku)
 ? (2733 – 2746 †, ur. w 2671 roku) – zginął zabity przez Korsarzy z Umbaru
 ? (2746 – 2799 †, ur. w 2709 roku) – poległ w bitwie (z Korsarzami?)
 ? (2799 – 2859, ur. w 2746 roku)
 ? (2859 – 2899, ur. w 2785 roku)
 Aglahad (2899 – 2932, ur. w 2827, zm. w 2932 roku) – jego imię pochodzi zapewne z sindarinu.
 Angelimar (2932 – 2977, ur. w 2866, zm. w 2927 roku) – jego imię pochodzi zapewne z sindarinu.
 Adrahil (2977 – 3010, ur. w 2917, zm. w 3010 roku) – miał troje dzieci: Ivriniel, Imrahila i Finduilas. Imię Adrahil pochodzi z języka adûnaickiego.
 Imrahil (3010 TE – 34 CE) – uczestnik Wojny o Pierścień
 Elphir (34 – 67 CE, ur. w 2987 roku TE, zm. w 67 roku CE) – najstarszy syn Imrahila. Miał troje rodzeństwa: Erchiriona, Amrothosa oraz Lothíriel.
 Erchirion (ur. 2990, zm. ok. 60 roku CE) – syn Imrahila, tytularny książę Dol Amrothu. Jego imię pochodzi z sindarinu i oznacza „Syn jedynego pana”.
 Alphros (67 – 95 CE, ur. w 3017 roku TE, zm. w 95 roku CE)

Inni członkowie rodu

Finduilas 

Informacje na jej temat znajdują się w Dodatkach do  Władcy pierścieni.

 W angielskim oryginale – Finduilas of Dol Amroth
 Przekład Marii Skibniewskiej – Finduilas z Dol Amrothu, Finduilasa z Dol Amrothu
 Przekład Jerzego Łozińskiego – Finduilas z Dol Amrotu
 Przekład Marii i Cezarego Frąców – Finduilas z Dol Amroth

Urodziła się w 2950 roku Trzeciej Ery. Była córką księcia Adrahila, siostrą Ivriniel i Imrahila. W 2976 roku zaślubiła namiestnika Gondoru Denethora II. Urodziła mu dwóch synów – Boromira oraz Faramira.

Finduilas słynęła z wielkiej urody i tkliwego serca. Mieszkając w Minas Tirith bardzo tęskniła za Belfalas, a zagrożenie ze strony Mordoru napawało ją lękiem, co ponoć przyśpieszyło jej przedwczesną śmierć w 2988 roku.

Imię Finduilas pochodzi z sindarinu.

Ivriniel 
Wzmianka o niej pojawia się w tomie XII Historii Śródziemia.

Urodziła się w 2947 roku Trzeciej Ery. Była pierwszym dzieckiem księcia Adrahila i starszą siostrą Imrahila oraz Finduilas. Zmarła w Trzeciej lub Czwartej Erze.

Imię Ivriniel pochodzi zapewne z sindarinu.

Lothíriel 

Urodziła się w 2999 roku Trzeciej Ery. Była jedyną córką (czwartym, ostatnim dzieckiem) księcia Imrahila. Miała trzech braci: Elphira, Erchiriona i Amrothosa. W 3021 (lub 3020) roku Trzeciej Ery poślubiła króla Rohanu Éomera. Urodziła mu syna Elfwina. Zmarła w Czwartej Erze.

Imię Lothíriel pochodzi z sindarinu i znaczy w tej mowie Żeńskie kwiecie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Finduilas z Faramirem (Elizabeth Wyeth)

Dúnedainowie